Miethe ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Miethe (1862–1927), deutscher Fotochemiker und -physiker
 Emilie Friederike Auguste Miethe (1822–1885), deutsch-französische Malerin und Radiererin, siehe Frédérique Émilie Auguste O’Connell
 Georg Miethe (1863–1939), deutscher Jurist und Politiker
 Hugo Miethe (1859–??), deutscher Industriemanager und Politiker, MdL Elsaß-Lothringen
 Ingrid Miethe (* 1962), deutsche Erziehungswissenschaftlerin und Hochachuzllehrerin
 Johann Friedrich Miethe (1791–1832), deutscher Schokoladenfabrikant
 Käthe Miethe (1893–1961), deutsche Schriftstellerin
 Manfred Miethe (* 1950), deutscher Schriftsteller und Übersetzer
 Peter Miethe (* 1944), deutscher Konteradmiral
 Robert Miethe (1877–1975), deutscher Kapitän und Kap Hoornier
 Werner Miethe (1906–1968), deutscher Radrennfahrer

Miethe steht für
 Miethe-Gletscher, Gletscher an der Danco-Küste des Grahamlands, Antarktika

Siehe auch:
 Mieth
 Miete